El término Locomotion puede referirse a:
El extinto canal de televisión Locomotion dedicado a la emisión de animaciones para adultos, posteriormente Animax y Sony Spin.
Al videojuego, en el que el jugador debe crear una red de transportes de personas y mercancías.
Título de un cortometraje de animación computarizada del .
The Loco-Motion: título de una canción popular norteamericana interpretada por Grand Funk Railroad y posteriormente otros artistas. La canción trata de un baile con el mismo nombre: Locomotion.